Hocquaux est un patronyme français particulièrement présent dans le département des Vosges en Lorraine.

Onomastique 
Hocquaux et Hocqual sont des patronymes vosgiens secondaires, les patronymes vosgiens principaux étant à plus de 60 % des prénoms anciens (comme Mansuy, Guéry, Demenge ou Aubert) ou actuels (comme Philippe ou Etienne), des dérivés de prénoms anciens (comme Mengin ou Aubertin) ou actuels (comme Grandemange, Didierlemaire et Grosjean) ou des prénoms composés (comme Humberclaude, Didierlaurent ou Jeangeorges).

Étymologie 
Selon Marie-Thérèse Morlet et Jean Tosti, spécialiste en onomastique du site Geneanet, les étymologies du groupe de patronymes en hocq-, hoch- sont diverses et il est difficile de définir la bonne étymologie pour une famille donnée. Cependant, la région dans laquelle se trouve le nom peut donner des indices. 

Les deux spécialistes lient les noms en Hocq- selon les cas à Hoch ou à Hoche, dont ils pourraient être des variantes et dont voici plusieurs étymologies possibles :

Hocq- et Hoch issus de toponymes 
en Alsace et en Lorraine du Nord
Hoch est un adjectif alsacien (de l'allemand hoch) qui signifie « haut », « élevé ». Il existe par exemple le toponyme Hochdorf, « le village situé sur une hauteur ». Dans ce cas, le nom de famille Hoch signifie « habitant d'un endroit élevé ». Jean Tosti donne le nom Hoche comme variante de Hoch.

en Champagne
Jean Tosti s'appuie sur l'étude de Pégorier pour affirmer que Hoche est un toponyme assez courant avec le sens de « cabane ».

en Lorraine
Jean Tosti pense aussi que Hoche a sans doute le sens de « colline » si on en croit le diminutif lorrain hochot qui signifie « coteau ». En cela, il pourrait se rapprocher de l'étymon alsacien Hoch.

Hocq- comme variante de prénom 
Jean Tosti indique que Hoche ou Hoches est attesté comme prénom dans divers textes médiévaux, notamment en Belgique. Il précise que Föstermann pensait au  que Hoche est une variante de . Selon Tosti, cette explication pourrait également s'appliquer aux noms Hoc, Hock ou Hocq (Pas-de-Calais, Moselle), ainsi qu'à d'autres dérivés comme Hochet, Hochard, etc.

Hocq- variante de Hoquet au sens de crochet 
Marie-Thérèse Morlet lie à Hoquet les noms de famille Hocquet, Hocquette, Hoctin, Hocquard, Hocquart, Hocquel, Hocquelet, Hocqueloux, Hocloux, Hocq, Hocque, sans préciser d'origine géographique. Dans ces cas, le mot Hoquet vient de l'ancien français hôk, « crochet » ou encore « houlette », « bâton de berger ».

Cas de Hocquaux et Hocqual 
Bien qu'aucune étymologie de Hocquaux et Hocqual ne soit disponible, il est probable que ces deux noms soient de la même racine hocq- que Hocquart, patronyme également présent en Lorraine et dans les Vosges. Mais il est difficile d'en déterminer l'étymologie exacte, entre une éventuelle origine alsacienne, une origine toponymique ou une variante du prénom Hughes. 

Certaines familles ont vu le nom muter au  : Hocqual → Hocquaux. Hocqual est aujourd'hui un nom de famille disparu.

Variantes 
Hocquaux est une des nombreuses variantes de noms en Hocq- : Hocqual, Hocquaut, Hocquaut, Hocquot, Hocquaul, Hocquaulx, Hocquault, Hocquaut, Hocqueaut, Hoquaut, Hocale, Hecquaul, Hocquart.

Personnalités 
 Marcel Hocquaux (1936-2014), un coureur cycliste français né à Vagney dans les Vosges ;
 Simon Hocquaux (1995-), un patineur artistique français médaillé de bronze aux championnats de France 2016.

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien